Fezer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Fezer (1924–2018), deutscher Geograph 
 Gerhard Fezer (1938–2014), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Jesko Fezer (* 1970), deutscher Architekt, Autor und Hochschullehrer
 Johann Jakob Fezer (1760–1844), deutscher Jurist 
 Karl Fezer (1891–1960), deutscher evangelischer Theologe
 Karl-Heinz Fezer (* 1946), deutscher Rechtswissenschaftler
 Viktor Josef Fezer (1861–1927), deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Feser
 Fesser
 Veser